Partia Baas
 Partia Baas (Irak)
 Partia Baas (Syria)